Aleksandra Cotti (1988-), joueuse de water-polo italienne ;
 Carlo Cotti (1939-), réalisateur italien ;
 Flavio Cotti (1939-2020), homme politique suisse.